Unicornio puede referirse a:
 Un animal mitológico: Unicornio.
Qilin, unicornio de la mitología china y japonesa.
 Unicornio rosa invisible, diosa de una religión satírica
 Unicornio, álbum del cantautor cubano Silvio Rodríguez.
 En finanzas, una empresa unicornio es aquella valuada en más de 1000 millones de dólares. 
 El Unicornio, un barco ficticio que aparece en los cómics Las aventuras de Tintín, creada por Hergé.
 El nombre en latín de una constelación también conocida como Monoceros.
 El narval, animal llamado unicornio de mar o unicornio marino:
 Unicornio, en los libros de Laura Gallego García Memorias de Idhún.